Слепое пятно, также слепая зона:
Слепое пятно — область на сетчатке глаза, которая не чувствительна к свету.
Слепая зона — участок дороги, который невозможно увидеть в боковые зеркала автомобиля.

Фильмы 
 «Слепое пятно» () — американский телесериал 2015 года, режиссёр Марк Пеллингтон
 «Слепое пятно» () — словенская драма 2002 года, режиссёр Ханна Антонина Войчик Слак
 «Слепое пятно» — российский фильм 2009 года, режиссёр Олег Мавроматти
 «Слепое пятно» () — канадский триллер 2011 года, режиссёр Доминик Лоуренс Джеймс
 «Слепое пятно» () — немецкий короткометражный фильм 2012 года
 «Слепое пятно» () — пятнадцатый эпизод, первого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» 2019 года
 «Слепая зона» — американский телевизионный сериал, который стартовал на NBC в сезоне 2015/16 годов.
 «Слепая зона» — короткометражный фильм 2011 года режиссёра Мэттью Нэймана.
 «Слепая зона» — фильм 2017 года режиссёра Набиль Бен Ядир.
 «Слепая зона» — фильм 2017 года режиссёра Адама Слеммера.
 «Слепая зона» — норвежский фильм 2018 года.

Книги 
 «Слепое пятно» — роман 1921 года Гомера Эона Флинта и Остина Холла.

См. также 
 Слепая зона антенны